Miejscowości w USA:
 Mahaska – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Washington
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Mahaska (ang. Mahaska County) – w stanie Iowa

pt:Mahaska